Patellariales är en ordning av svampar. Patellariales ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Patellariales